Bílovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bílovice (okres Uherské Hradiště)
 Bílovice nad Svitavou (okres Brno-venkov)
 Velké Bílovice (okres Břeclav)
 Bílovice-Lutotín (okres Prostějov)